Sutton Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sutton Airport (Illinois)
 Sutton Airport (Indiana)
 Sutton Airport (Nebraska)